Phil Lord en Christopher Miller, een Amerikaans filmmakersduo
 Christopher Miller (politicus) (64), een Amerikaans politicus, minister van Defensie (2020)